Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Boris Becker e Slobodan Živojinović che hanno battuto in finale Chip Hooper e Mike Leach 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

 Chip Hooper /  Mike Leach (finale)
 Jakob Hlasek /  Tomáš Šmíd (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1987